Dolle steht für:

 Dolle (Bootsbau), Befestigung für Ruder am Ausleger
 Dolle (Burgstall), Ortsteil der Gemeinde Burgstall im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt
 Holzdübel, wie er etwa im Fachwerkbau eingesetzt wird

Personen:
 Bernd Dolle-Weinkauff (* 1952), deutscher Germanist
 Heinrich Dolle (1876–1951), völkischer Wanderredner
 Josef Dolle (* 1957), deutscher Historiker
 Jutta Dolle (* 1975), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Robert Lehmann-Dolle (* 1984), deutscher Eisschnellläufer
 Verena Dolle (* 1964), deutsche Romanistin und Hochschullehrerin

Dollé steht für:

Geografische Objekte
 Dollé (Barmou), Dorf in Gemeinde Barmou in Niger
 Dollé (Ingall), Wasserstelle in der Gemeinde Ingall in Niger
 Dollé (Mirriah), Weiler in der Gemeinde Mirriah in Niger
 Dollé (Say), Dorf in der Gemeinde Say in Niger
 Dollé, Dorf in der Gemeinde Tounouga in Niger, siehe Dolé (Tounouga)

Namensträger
 Dave Dollé (* 1969), Schweizer Leichtathlet
 Guy Dollé (* 1942), französischer Manager
 Louis Dollé (1892–1968), französischer Automobilrennfahrer

Weiteres:
Familie Dolle, Berliner TV-Familie, siehe: Dolles Familienalbum
Siehe auch:
 Dole (Begriffsklärung)
 Doll